Zurla peut correspondre à :
 lezurla ou zurna, un instrument de musique ;
 Giacinto Placido Zurla, un cardinal et vicaire général italien.